Суперкубок Англії з футболу 2021 — 99-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2021 року між чемпіоном Англії «Манчестер Сіті» та володарем кубка Англії «Лестер Сіті» на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2021
Англія
Серпень 2021
2021 в англійському спорті